Autochtoon (antropologie), de oorspronkelijke bevolking van een land of gebied
 Autochtoon (biogeografie), oorspronkelijk inheems en in een bepaald gebied van nature voorkomend
 Autochtoon (geologie), het materiaal dat zich op de tektonische plaat bevindt waar ze voor een overschuiving ontstond ook lag
 Inheemse bevolking